Братство Маррахос или Королевское и славное братство Отца Нашего Иисуса Назаретянина () — покаянное братство Римско-католической церкви в Картахене, в Испании, основанное в 1641 году. Одно из четырёх братств, организовывающих ежегодные процессии в Страстную пятницу и на Пасху в Картахене. Цвет облачения — фиолетовый. Старший брат — Доминго Андрес Бастида Мартинес.

История 

Современный герб братства был принят в 1917 году и является работой местного скульптора Хуана Мигеля Сервантеса. Это латинский крест в окружении инициалов JN (Иисус из Назарета). Крест вписан в терновый венец, из которого исходят лучи. Герб увенчан королевской короной, так, как с 1917 года братство получило титул «Королевского», когда к нему присоединился в качестве почетного брата король Альфонс XIII. В настоящее время почетным членом братства является король Хуан Карлос I.

Происхождение братства остается неясным, так как почти все исторические документы были утеряны во время Гражданской войны в Испании (1936—1939). Традиционно считается, что братство было создано в середине XVI века рыбаками в старом районе, который располагался вокруг собора в городе. Когда в 1584 году в Картахене доминиканцами был основан монастырь Сан-Исидоро, братство оказалось приписанным к нему.

Некоторые исследователи относят основание братства на 1641 год, когда его члены оформили права собственности на часовню в доминиканском монастыре.

Наименование marrajos ведет своё начало от рыбаков, которые были основателями и благотворителями братства в честь Иисуса из Назарета, выделяя на нужды организации средства от продажи marrajo, акул-мако, обитавших в Средиземном море.

В 1663 году братство получило благословение на организацию двух шествий в день Страстной Пятницы, утром и вечером.

В 1684 году был утвержден новый Устав братства, а в 1695 году был приобретен участок в часовне в церкви Святого Доминика. В 1732 году здесь был поставлен монументальный алтарь в стиле барокко. Тогда же были созданы две большие крипты, где хоронили умерших членов организации. Крипты были обнаружены во время раскопок 2006 года.

В XVIII веке братство пережило гонения. Но, несмотря на трудности, в 1752 году им был приобретен образ Иоанна Богослова, работы Франсиско Сальсильо.

В 1925 году братство претерпело реорганизацию, что позволило решить вопросы с финансированием проектов организации. В 1930 году к двум процессиям была прибавлена еще одна — в ночь понедельника после Пасхи в честь Богоматери Милосердной. Большой урон был нанесен братству во время гражданской войны в Испании (1936—1939).

В 1959 году братство к трем процессиям добавило еще одну, в вечер Великой Субботы, посвященную Животворящему Кресту и Богоматери Одинокой.

См. также 
 Картахена
 Резуситадо
 Сокорро

Ссылки 
 Официальный сайт братства 
 Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno (Marrajos) 
 Agrupación de N.P. Jesús Nazareno 
 Agrupación del Santo Cáliz 
 Agrupación de Granaderos 
 Agrupación de la Santa Agonía, Vera Cruz y Condena de Jesús 
 Agrupación de La Lanzada 
 Agrupación de San Juan Evangelista 

Религия в Испании
Покаянные братства в Картахене
Католические движения
Праздники Картахены